Due volte nella vita (Twice in a Lifetime), film diretto da Bud Yorkin (1985)
Due volte nella vita, film diretto da Emanuela Giordano (1998)